Слово Хазяїн може посилатися на:

Хазяїн — власник якогось господарства, речей, майна і т. ін. на правах приватного або суспільного володіння; господар (у 2 значеннях): 
приватний наймач робочої сили.
Підприємець, капіталіст. 
Хазяїн — той, хто займається господарством, веде господарство; господар (у 1 значенні):
той, хто добре веде господарство, вміло керує виробництвом і т. ін. 
Хазяїн — господар дому, глава сім'ї (стосовно гостей, відвідувачів тощо). 
в розмовному значенні — звертання до чоловіка як глави дому, господарства.
Принципал застаріле «хазяїн, начальник». У сучасному юридичному значенні, принципал — основний, головний боржник у зобов'язанні. 
 Хазяїн (в переносному значенні) — той, хто має владу над ким-, чим-небудь, розпоряджається кимсь, чимсь; володар. 
Той, хто оселився, розмістився десь (про тварину).
в розмовному значенні — керівник підприємства, колективу. 
Хазяїн — організм, в якому або на якому живе паразит. Для повного розвитку деяких найпростіших необхідна наявність проміжного хазяїна, в тілі якого паразит розвивається.
 Хазяїн — біологічний термін, носій паразита.
 Хазяїн — молекула, яка утворює комплекси з іншими сполуками, надаючи їм місце у порожнинах своєї структури.
 «Хазяїн» — п'єса Івана Карпенка-Карого
 «Хазяїн» — фільм на основі основі однойменної п'єси Івана Карпенка-Карого, знятий на студії Укртелефільм у 1979 році

Примітки